MT-32 steht für:
 , ISO-3166-2-Code des maltesischen Distriktes
 Roland MT-32, ein MIDI-Synthesizer-Modul

MT32